Tisia; a Tisza folyó latin neve
 Tisia; a jurától a miocénig létező mikrokontinens
 Tisia-elmélet; Prinz Gyula geológus korai geológiai elmélete a Kárpát-medence kialakulásáról
 Tisia, Siracusa északi városnegyede
 Tisia-völgy; egy kanyon a Mars bolygón

Lásd még:
 Teisziasz (latin névalakja Tisias) szürakuszai rétor
 Tisias, egy lepkeféle nem